Charles-Emmanuel Dufourcq (1914-1982) :  historien médiéviste français ;
 Bertrand Dufourcq (1933-2019) : Ambassadeur de France
 Élisabeth Dufourcq (1940-) : femme politique et écrivain français ;
 Jacques Duffourcq (1881-1975) : joueur français de rugby à XV ;
 Jean Dufourcq (1948-), contre-amiral français ;
 Nicolas Dufourcq (1963-) : dirigeant d’entreprises français ;
 Norbert Dufourcq (1904-1990) : organiste, musicologue et musicographe français.